Ez a lista a Mirr-Murr kandúr kalandjai című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1972)

Második évad (1973)

Harmadik évad (1974)

Negyedik évad (1975) 

Televíziós sorozatok epizódlistái